Rezultati Prvenstva Anglije 1928 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. René Lacoste je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.
  Henri Cochet (Finale)
  René Lacoste (Prvak)
  Bill Tilden (Polfinale)
  Frank Hunter (Prvi krog)
  Jean Borotra (Četrtfinale)
  John Hennessey (Četrtfinale)
  Umberto De Morpurgo (Četrtfinale)
  Gerald Patterson (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1928